Jodłowa Góra (715 m) – szczyt w Beskidzie Niskim
 Jodłowa Góra (368 m) – wzniesienie w paśmie Sokolich Gór na Wyżynie Częstochowskiej

Zobacz też 
 Jedlová